Plaats in Indonesië
 Lolong (Karanganyar), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Lolong (Nagawutung), een plaats in het bestuurlijke gebied Lembata in de provincie Oost-Nusa Tenggara